DBD steht für:
 Database Description, Beschreibung einer Datenbank
 DBD Deutsche Breitband Dienste GmbH
 Dead by Daylight, ein Computerspiel aus dem Jahr 2016
 Demokratische Bauernpartei Deutschlands, eine Bauernpartei und Blockpartei in der DDR
 Demokratische Bürger Deutschland, eine deutsche Partei
 Diehl BGT Defence
 Dielectric Barrier Discharge, siehe Stille elektrische Entladung
 Du bist Deutschland, eine deutsche Social-Marketing-Kampagne von 25 Medienunternehmen
 Dynamische Baudaten
 Dhanbad Airport (IATA-Code), Flughafen von Dhanbad, Bundesstaat Jharkhand, Indien
 Defective by Design, eine anti-DRM Initiative der Free Software Foundation

dBd steht für:
 dB(dipol), auf Dipolantenne bezogener Antennengewinn, siehe Bel (Einheit)

dbd steht für:
 Dadiya (ISO-639-3-Code), Niger-Kongo-Sprache in Nigeria

DBD